Teubner ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Ackermann-Teubner (1826–1903), deutscher Verleger, Buchhändler und Inhaber der Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei B.G. Teubner, siehe Albin Ackermann
 Alfred Ackermann-Teubner (1857–1941), deutscher Verleger, Buchhändler und Inhaber der Verlagsbuchhandlung und Buchdruckerei B.G. Teubner
 Benedictus Gotthelf Teubner (1784–1856), deutscher Buchhändler
 Cornelia Teubner (* 1971), deutsche Leichtathletin und Paralympionidin
 Elisabeth Brachmann-Teubner (* 1935), deutsche Archivarin
 Emil Teubner (1877–1958), deutscher Holzschnitzer und Bildhauer
 Gottfried Teubner (* 1944), deutscher Politiker (CDU), Landtagsabgeordneter in Sachsen
 Gunther Teubner (* 1944), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Teubner (1902–1992), deutscher Kommunist, Widerstandskämpfer und Hochschullehrer
 Harry Teubner († 2013), deutscher Nachrichtensprecher und Moderator
 Herbert Teubner (* 1937), deutscher Chemiker und Kommunalpolitiker
 Kurt Teubner (1903–1990), deutscher Maler und Grafiker, Sohn von Emil Teubner
 Marco Teubner (* 1972), deutscher Spieleautor
 Maria Luise Teubner (* 1951), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Richard Teubner (1846–1902), deutscher Verwaltungsbeamter und -richter
 Thomas Teubner (* 1951), deutscher Fußballspieler
 Tina Teubner (* 1966), deutsche Chansonnière, Musikerin und Kabarettistin

Siehe auch:
 Ackermann-Teubner-Gedächtnispreis
 Bibliotheca Teubneriana
 Stiftung Benedictus Gotthelf Teubner
 B. G. Teubner Verlag
 Vieweg+Teubner Verlag
 Teubner, ein Imprint für Kochbücher im Verlag Gräfe und Unzer
 Täubner
 Deubner